Der Ladbrokes World Grand Prix 2016 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2015/16. Er wurde vom 8. bis 13. März 2016 im Venue Cymru im walisischen Llandudno ausgetragen. Im Gegensatz zum Vorjahr, als das Turnier an selber Stelle zum ersten Mal stattfand, war der World Grand Prix diesmal ein Ranglistenturnier und die Preisgelder zählten in der Wertung für die Snookerweltrangliste.

Für das Turnier wurde eine Setzliste analog der Weltrangliste erstellt. Berücksichtigt wurden die gewonnenen Preisgelder der zurückliegenden Turniere. Anders als die Weltrangliste war sie nur eine Einjahreswertung und beinhaltete die Ergebnisse von den Australian Goldfields Open 2015 bis zu den Gdynia Open 2016. Die Top 32 dieser Auswertung durften in Nordwales an den Start gehen.

Titelverteidiger war der Engländer Judd Trump, der im Achtelfinale gegen Stuart Bingham ausschied. Bingham erreichte das Finale und verlor dort mit 9:10 gegen Shaun Murphy.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zur Erstausgabe des Turniers im Vorjahr unverändert.

Turnierergebnisse 
Die 32 erfolgreichsten Profispieler der Saison 2015/16 (bis einschließlich der Gdynia Open 2016) traten in der ersten Runde gegeneinander an. Die ersten drei Runden wurden auf 4 Gewinnframes gespielt, im Halbfinale waren 6 Frames zum Sieg nötig und das Turnier gewann, wer im Finale zuerst 10 Frames gewonnen hatte.

Auftaktrunde und Achtelfinale fanden am 8. und 9. März statt. Donnerstag, der 10. März, war der Termin für die Achtelfinalbegegnungen, die drei Schlussrunden wurden von Freitag bis Sonntag ausgetragen.

Finale

Century-Breaks

Quellen 

Snookerveranstaltung 2016
Billardturnier in Llandudno (Wales)
2016